Natalio Perinetti (1900-1985), joueur argentin de football ;
 Raymond Perinetti (1911-1990), homme politique et syndicaliste franco-italien ;
 André-Louis Perinetti (1933-2017), metteur en scène français.